ORF puede referirse a:

 ORF (Österreichischer Rundfunk), una radiodifusora de Austria.
 ORF (genética), siglas, en inglés de marco abierto de lectura (open reading frame).
 El virus Orf (del inglés antiguo "áspero"), que infecta cabras y ovejas.
 Aeropuerto Internacional de Norfolk, aeropuerto cuyo código IATA es ORF.